Кейт Хорн (; род. 23 августа 1954, Ревелсток, Британская Колумбия) — канадская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ).
 Команда всех звёзд () женского чемпионата Канады: ,  (2-я команда, позиция «первого»).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж Дэррил Хорн (), кёрлингист и тренер, у них двое дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Kate Horne — Curling Canada Stats Archive (статистика выступлений кёрлингиста в национальных чемпионатах и кубках Канады)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу